Vanlig andmat (Lemna minor) är en växtart i familjen kallaväxter.

Externa länkar 
 Den virtuella floran

Kallaväxter